Рокицани могу бити:

 Рокицани, град у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Рокицани (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република